Mercœur (Alt Loira), municipi francès.
 Mercœur o Mércuer, municipi francès, situat al departament de Corresa.
 Cantó de Mercœur, cantó francès del departament de Corresa.
 Senyoria de Mercœur, fou una jurisdicció feudal de França centrada a Mercœur (Alta Loira).